Die Veikkausliiga 2003 war die 14. Spielzeit der höchsten finnischen Spielklasse im Fußball der Männer unter diesem Namen sowie die 73. Saison seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie begann am 15. Mai und endete am 25. Oktober 2003.

Titelverteidiger und zugleich Rekordmeister wurde HJK Helsinki. Nachdem sich Verfolger Haka Valkeakoski am vorletzten Spieltag eine 0:1-Heimniederlage gegen Inter Turku leistete, war der 21. Meistertitel für den Hauptstadtklub ferfekt.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Als 13. der Veikkausliiga musste der FC KooTeePee gegen den Zweiten der Ykkönen Rovaniemi PS antreten.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 
 Championship 2003 Finland Football Archive

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 2003
2003